Quadracaea är ett släkte av svampar. Quadracaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Quadracaea